Yedi Kule ou Yedikule (en turc Sept tours) est le nom de deux forteresses ayant souvent servi de prison, situées :
 l’une à Istanbul : entre autres prisonniers célèbres, François Pouqueville y a été détenu deux ans. Dans le quartier du même nom, près de l’ancien monastère du Stoudion (mosquée d’Imrahor, aujourd’hui musée), cette forteresse des Sept-Tours (Yedikule), est un des plus beaux exemples d’architecture médiévale d’Istanbul, avec les forteresses de Rumeli Hisarı (Roumélie), de Rumeli Feneri (Phare de Roumélie) et du  d’Anadolu Kavağı. La forteresse des Sept-Tours était à l’origine, une des principales portes des remparts de Théodose II, appelée Porte Dorée (Χρυσή Πύλη). Les Ottomans condamnèrent la porte et transformèrent le lieu en forteresse. Elle a fait fonction de Trésor du palais, puis de prison. C’est actuellement un musée. Au printemps et en été, des concerts y sont organisés, généralement par district de Fatih ;
 l’autre à Salonique : l’Heptapyrgion (Επταπύργιόν en grec, Yedikule en turc) qu’évoquent plusieurs chansons rebétiques.